GDV est un sigle qui peut désigner :
 Gas discharge vizualisation, un appareil pour évaluer quantitativement le bien être physique et psychique des patients ;
 Gastric dilatation volvulus (en français, retournement de l'estomac), un syndrome qui touche les chiens.

GDV est un code qui peut désigner :
 , un aéroport dans le Dawson County, au Montana, aux États-Unis.

Code IATA des aéroports